Mossi bezeichnet
 Mossi, eine Ethnie in Burkina Faso
 Mossiplateau, Hochebene in Burkina Faso
 Königreiche der Mossi, (mindestens drei) Königreiche am Oberlauf der Voltaflüsse zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert

Mossi ist der Familienname folgender Personen:
 Don Mossi (1929–2019), US-amerikanischer Baseballspieler
 Giovanni Mossi (~1680–~1742), italienischer Komponist und Violinist
 Hafsa Mossi (1964–2016), burundische Politikerin und Journalistin
 Juma Mossi (* 1973), burundischer Fußballspieler
 Moussa Mossi (* 1992), burundischer Fußballspieler
 Moussa Issa Mossi (* 1993), nigrischer Fußballspieler
 Tommaso Mossi (1778–1861), italienischer römisch-katholischer Geistlicher, Zisterzienser, Abt und Generalabt

Siehe auch:
 Mosi